The System Has Failed (на български език – Системата се провали) е десети студиен албум на траш метъл групата Megadeth, който е издаден на 14 септември 2004 г. от Sanctuary Records. Достига 18-о място в класацията Билборд 200. Това е първият от трите албума, които не включват оригиналния басист и съосновател на групата Дейвид Елефсън.

Състав 
 Дейв Мъстейн – китара и вокали

Допълнителен персонал 
 Крис Полънд – китара
 Джими Слоъс – бас китара
 Вини Колаюта – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 2004 година
Албуми на Мегадет